Groveville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Groveville (Maine)
 Groveville (New Jersey)
 Groveville (New York)